Moresby může být:

 John Moresby – britský námořní důstojník
 Port Moresby – hlavní město Papuy Nové Guineje
 Moresby (ostrov) – jižní ostrov v souostroví Ostrovy královny Charlotty
 HMS Moresby – britská válečná loď, torpédoborec